Кабинда:
 Кабинда () — одна из провинций республики Ангола.
 Кабинда (Ангола) () — город в Анголе, столица провинции Кабинда.
 Кабинда (Демократическая Республика Конго) () — город в провинции Восточное Касаи ДР Конго.